Новодубро́вский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Крутихинском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Буян.

География 
Климат резко континентальный. Температура: январь −14,3 °C, февраль −10,3 °C, март −3 °C, апрель +7 °C, май +14 °C, июнь +18,6 °C, июль +24,2 °C, август +20 °C, сентябрь +18 °C, октябрь +10 °C, ноябрь −1 °C, декабрь −8 °C.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 666 человек, в том числе 305 мужчин и 361 женщина.

Состав поселения 
 Буян (село, административный центр) — 
 Новодубровский (посёлок) —

Примечания 

Муниципальные образования Крутихинского района
Сельские поселения Алтайского края